

Geografia 
Luque (Argentina), comune argentino del Dipartimento di Río Segundo (Provincia di Córdoba)
Luque (Paraguay), comune paraguayano del Dipartimento Central.
Luque (Spagna), comune spagnolo dell'Andalusia;

Persone 
Albert Luque (1978-), calciatore spagnolo
Leopoldo Luque (1949-2021), calciatore argentino
Maria Josep Colomer i Luque (1913-2004), aviatrice spagnola